

События 
 Поход Ашшур-нацир-апала II в страну Замуа. Первые упоминания в ассирийских анналах предположительно иранских имён и топонимов.
 881 (31 год Асы) — Царь Израиля Амврий одержал победу над своим соперником в борьбе за власть Фамнием.

Астрономические события 
 1 мая — кольцеобразное солнечное затмение; 23-е затмение пятьдесят третьего сароса. Область наилучшей его видимости попадала в приполярные и средние широты северного полушария.
 26 октября — частное солнечное затмение; 14-е затмение пятьдесят восьмого сароса. Область наилучшей его видимости попадала в приполярные и средние широты южного полушария.

См. также

Примечания